Склад збірної Південної Кореї на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Південна Корея
С 2010